Александър Стамболийски може да се отнася за:

 Александър Стамболийски (1879 — 1923) — изтъкнат български политик, министър-председател на България (1919 – 1923);
 Стамболийски (град), град в Област Пловдив;
 Стамболийски (село), село в Област Хасково;
 Александър Стамболийски – село в Област Добрич, България;
 Хидровъзел „Александър Стамболийски“ – хидротехническо съоръжение в Северна България;
 Александър Стамболийски (язовир) – язовир в Северна България;
 „Александър Стамболийски“ – булевард в централната част на София, България;

Вижте също 
 Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ — българска политическа партия.